Щербаки — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области. 

Расположена в 28 км к югу от города Остров, в 14 км к юго-западу от волостного центра, деревни Крюки и в 2 км к северо-западу от деревни Гривы.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 2 человека.

До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Синерецкой волости с центром в д.Гривы.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)